Олександр Барамідзе (; *27 березня 1902 — † 1994)  — грузинський письменник, літературознавець, академік АН Грузинської РСР (з 1961), заслужений діяч науки Грузинської РСР (з 1946).
 Гіоргі Барамідзе (;  , м. Тбілісі, Грузія) — грузинський політик.